Проща́ев — фамилия.

Известные носители:
 Прощаев, Григорий Моисеевич (1923—1981) — лётчик Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Прощаев, Кирилл Иванович (род. 1973) — российский и белорусский геронтолог, доктор медицинских наук, профессор.